Castaña de tierra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bunium balearicum; 0
 el nombre común de la planta Conopodium majus.